Японська футбольна ліга 1984 — 20-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Йоміурі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Мацуі Кійотака
 Мацукі Ясутаро
 Ісіґамі Йосінорі
 Като Хісасі
 Цунамі Сатосі
 Дзьодзі Йонасіро
 Мідзунума Такасі
 Кімура Кадзусі
 Секідзука Такасі
 Тоцука Тецуя
 Хасіратані Коіті

Джерела
RSSSF 

1984 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу